Centrum Badań nad Leonardem da Vinci - centrum zajmujące się gromadzeniem zbiorów oraz badaniami nad życiem i pracą włoskiego artysty renesansowego Leonarda da Vinci. Instytucja została założona w 1977 r. w Brescii we Włoszech przez Nando de Toniego.

Początkowo zadaniem centrum miało być wydawanie trymestralnego biuletynu, zawierające informacje o nowościach bibliograficznych, wykazy i skorowidze oraz specjalne artykuły dotyczące badań nad rękopisami i rysunkami Leonarda da Vinci. Potem instytut skupił swoją działalność na organizowaniu wystaw i corocznych kongresów naukowych. Jednakże instytucja nadal utrzymuje kontakty z badaczami z całego świata.

Bibliografia
 Leonardo da Vinci, Artysta i dzieło, red.: D. Dzierżanowska, wyd. Arkady, Warszawa 2005, ISBN 83-213-4419-4

Instytuty badań nad Leonardem da Vinci